Hartmann – nome proprio di persona maschile tedesco

Persone

Mark Hartmann – calciatore anglo-filippino
Matthew Hartmann – calciatore anglo-filippino

Altro
3341 Hartmann – asteroide della fascia principale
Procedura di Hartmann – intervento chirurgico
Soluzione di Hartmann – soluzione chimica usata in medicina
Zebra di Hartmann – nome comune dell'Equus zebra hartmannae